Partenope – córka króla Arkadii Stymfalosa, matka Eueresa 
 Partenope – z Frygii, nimfa
 Partenope – matka Trake, heroiny będącej eponimem Tracji
 Partenope – obecnie Neapol

Zobacz też 
 Parthenope

Przypisy

Bibliografia